Ива́н Влади́миров:
 Владимиров, Иван Александрович (1875) — русский и советский художник.
 Владимиров, Иван Алексеевич (1870—1947) — русский и советский живописец.
 Владимиров, Иван Васильевич (1898—1977) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Владимиров (Вольнов), Иван Егорович — русский революционер и писатель.
 Владимиров, Иван Терентьевич (1856—1894) — русский архитектор.

 Иван Голова Владимиров — русский купец, руководивший стройкой Успенского собора Московского Кремля в 1470-х годах. Примечания